A Níkmaddu (Niqmad[du], Niqmed, Niqmi-Addu) név az i. e. 2. évezred végén és i. e. 1. évezred első felében Szíriában és Nyugat-Mezopotámiában gyakori férfinév. Három ugariti király is viselte.

 I. Níkmaddu ugariti király
 II. Níkmaddu ugariti király
 III. Níkmaddu ugariti király
 Níkmaddu, Etakkama egyik fia